AdvoCare 500 (Atlanta Motor Speedway), sinds 2011
 AdvoCare 500 (Phoenix International Raceway), sinds 2012